Суперкубок Кіпру з футболу 2022 — 53-й розіграш турніру. Матч відбувся 12 серпня 2022 року між чемпіоном Кіпру Аполлоном та володарем кубка Кіпру Омонією.

Матч

Деталі

Посилання 
 Матч на soccerway

2022
Кіпр
Серпень 2022
2022 в кіпрському спорті